Ха́ррисон А́ффул (; род. 24 июля 1986, Кумаси) — ганский футболист, защитник клуба «Шарлотт». Выступал за сборную Ганы.

Клубная карьера 
Аффул выпускник ганской футбольной академии «Фейеноорд», летом 2008 года он поиграл за голландскую команду — «Фейеноорд» и бельгийский клуб «Мехелен», а в ноябре 2008 года он удостоился награды лучшего игрока в чемпионате Ганы. С 2007 и по 2009 года он находился в аренде в ганской команде «Асанте Котоко».

Аффул отыграл несколько товарищеских поединков за шведский клуб «Хельсингборг», но клубного контракта с ним так и не заключили вместо этого он отправился в тунисский клуб «Эсперанс». В 2011 году он вышел на замену в ответной встрече финала турнира Лиги чемпионов КАФ и забил единственный гол за свою команду в ворота марокканского клуба «Видад Касабланка», тем самым принося победу своей команде, а вместе с победой и континентальный титул чемпионов.

30 июля 2015 года Аффул подписал контракт с клубом MLS «Коламбус Крю». В американской лиге дебютировал 19 августа 2015 года в матче против «Нью-Йорк Сити». Свой первый гол в MLS забил 13 июля 2016 года в матче против «Торонто». По окончании сезона 2021 контракт Аффула с «Коламбус Крю» истёк.

17 декабря 2021 года Аффул на правах свободного агента присоединился к клубу «Шарлотт», новичку MLS, подписав контракт на сезон 2022 с опцией продления на сезон 2023. Дебютировал за «Шарлотт» 13 марта в матче против «Атланты Юнайтед», заменив в перерыве между таймами Макинзи Гейнза.

Международная карьера

Сборная Ганы 
За национальную сборную Ганы Аффул дебютировал 26 марта 2008 года в матче против сборной Мексики, который ганцы проиграли 1:2. В этом матче он играл на позиции левого крайнего защитника.

Кубок африканских наций 2008
Аффул вошёл в состав сборной Ганы на турнире Кубок африканских наций 2008, который проходил в его родной стране. Его дебютным матчем на этом турнире стало противостояние со сборной Кот-д’Ивуара.

Международные матчи и забитые мячи

Статистика

Клуб 

1Континентальные и другие соревнования включающие в себя:
 Кубок тунисской профессиональной лиги: 2009, 2010, 2011, 2012
 Суперкубок КАФ: 2012
 Клубный чемпионат мира: 2011

Сборная 

{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align: center;"
|-
!Национальная сборная!!Год!!Матчи!!Голы
|-
|rowspan="11"|Гана
|2008||10||0
|-
|2009||7||0
|-
|2010||3||0
|-
|2011||0||0
|-
|2012||5||0
|-
|2013||14||0
|-
|2014||10||0
|-
|2015||14||0
|-
|2016||8||0
|-
|2017||11||0
|-
|2018||2||0
|-
!colspan=2|Всего!!84!!0
|}

 Награды Командные «Асанте Котоко»
 Чемпион Ганы: 2008
 «Эсперанс»
 Чемпион Туниса (3): 2008/09, 2009/10, 2010/11
 Обладатель Кубка президента Туниса: 2011
 Победитель Лиги чемпионов КАФ: 2011
 Финалист Лиги чемпионов КАФ 2010
 Финалист Суперкубка КАФ: 2012
 «Коламбус Крю»
 Чемпион MLS (обладатель Кубка MLS): 2020
 Сборная Ганы
 Финалист Кубка африканских наций (2): 2010, 2015
 Бронзовый призёр Кубка африканских наций: 2008Личные'''
 Лучший игрок чемпионата Ганы: 2008

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Football Talents 
 Профиль на сайте MTN
 
 
 
 

Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Асанте Котоко»
Игроки ФК «Эсперанс» Тунис
Игроки ФК «Коламбус Крю»
Игроки ФК «Шарлотт»